Queen kan syfta på:

 Queen – en brittisk rockgrupp
 Queen (musikalbum) – bandets första album
 Queen II – bandets andra album
 Queen (äpple) – en äppelsort
 Queen (tidning) – en tidning
 Queen (seriefigur) – en seriefigur
 Ellery Queen – en gemensam pseudonym för de amerikanska kusinerna och författarna Manfred B. Lee, född 11 januari 1905, död 2 april 1971 och Frederic Dannay

Se även 
 The Queen
 Queens
 God Save the Queen